Жэхэ может означать:
 Жэхэ — упразднённая китайская провинция;
 Жэхэ (Ляоси) — нагорье в Китае.
 Жэхэ — река в Китае, приток Луаньхэ.
 Жэхэ — биота на северо-востоке Китая.